VM i roning 2002 var den 31. udgave af VM i roning. Det blev holdt blev afholdt i Sevilla i Spanien mellem 15. september-22. september.>

Ved VM i roning 2002 vandt de danske roer Thor Kristensen fra Hadsund Roklub i Hadsund, Thomas Ebert fra Danske Studenters Roklub i København, Stephan Moelvig, Københavns Roklub i København, og Eskild Ebbesen fra Danske Studenters Roklub i København.

Resultat

Kilder 

2002
Sport i 2002